Государственный мемориальный музей Михаила Грушевского — музей в городе Львов, посвящённый жизни и творческому труду Михаила Грушевского. Государственный мемориальный музей Михаила Грушевского во Львове основан в мае 1998 года, а торжественно открыт 22 августа 2000 года. Музей расположен в помещениях виллы, в которой жила семья Грушевских до 1914 года.

Экспозиция 
В музее хранится более 20 тысяч единиц музейных предметов — разнообразных реликвий Михаила Грушевского и его семьи, связанных со Львовом: фотографии, документы, книги, личные вещи. Дом с территорией площадью 0,38 га ограждены аутентичными воротами.

В музее действует шесть экспозиционных залов. В экспозиции представлено характеристику практически всех периодов жизни и труда Михаила Грушевского, однако особый акцент делается на освещении львовского периода жизни учёного (1894–1914). И это вполне понятно, поскольку особого внимания заслуживает самое плодотворное 20-летие биографии учёного-историка, проведенное им в Галиции, во Львове. Оно в полной мере раскрывает большой научный талант М. Грушевского как руководителя, организатора и основателя многих украинских институций (Научного общество им. Т. Шевченко, «Литературно-научного вестника», «Записок НТШ», «Украинско-Русского Издательского Союза» и др.), учёного, историка-исследователя, литературоведа, профессора Львовского университета, автора фундаментальных научных трудов: «История Украины-Руси» (в 10 томах), «История украинской литературы» (в 5 томах), обстоятельных исследований по истории Украины, литературы, этнографии, фольклора, социологии и др. которые получили высокую оценку у учёных всего мира.

Предмет гордости собрания — оригиналы изданий Михаила Грушевского, его фотографии, письма учёного, личные вещи; фото его жены — Марии Сильвестровны Вояковской, её книги, переводы, статьи, эпистолярий; фотографии и рукописи Екатерины Грушевской, дочери — талантливой учёной-исследовательницы; вещи быта, мебель, личные вещи семьи Грушевских; художественные полотна; фото и материалы семьи Грушевских, издание «Записок Научного Общества им. Т.Шевченко», «Литературно-Научного Вестника»; книги; периодика (1900-1940 гг.); первоиздания классиков украинской литературы, современников Михаила Грушевского; подборка аутентичных материалов Первой мировой войны, периода украинской революции и Центральной Рады.

Работа музея 
Музей проводит экспозиционную, научно-исследовательскую, выставочную, просветительскую, рекламно-издательскую работу.

Гостями музея были: первые должностные лица государства, правительственные делегации, деятели науки, культуры, искусства, музейного дела, наши соотечественники из Украины, ближнего и дальнего зарубежья.

15 мая 1999 года музей посетили Президенты стран Центральной и Восточной Европы, участники саммита во Львове. На территории музея цветёт президентский сад, высажен 9-ю Президентами.

В музее имеются конференц и выставочный залы, где проводятся научные конференции, чтения, лектории, круглые столы, вечера — встречи, презентации, выставки и тому подобное.

Контакты 

Адрес: г. Львов, ул. И. Франко, 154
Телефон: +38 (032) 276 78 52
Эл. адрес: maria1@ukrpost.ua
Как добраться: маршрутное таксы № 65 (конечная остановка), трамвай №& 4 (до остановки «Львовэнерго»)
Часы работы: с 10.00 до 17.00, кроме вторника

См. также 
 Музей-усадьба Михаила Грушевского
 Віртуальний тур державним меморіальним музеєм Михайла Грушевського

Ссылки 
 Про музей на сайті «LvivStory»
 Про музей на сайті «LvivTravel»
 Про музей на сайті «Ukraine.travel»
 Про музей Михайла Грушевського

Музеи Львова
Музеи, основанные в 1998 году